Кубок Футбольної асоціації Малайзії з футболу 2016 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру у Малайзії. Титул володаря кубка вперше здобув Джохор Дарул Тазім.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 січня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 лютого 2016

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 лютого 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2016

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня/1 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 березня/1 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 березня/2 квітня 2016

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/30 квітня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/30 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної асоціації Малайзії на soccerway 

2016
Малайзія